RTS (Real Time Strategy) – gra strategiczna czasu rzeczywistego
 RTS Widzew – aktualna nazwa klubu sportowego Widzew Łódź
 RTS – indeks na moskiewskiej giełdzie papierów wartościowych
 Radio-Televizija Srbije (RTS) – serbski nadawca radiowy i telewizyjny
 Revised Trauma Score – skala ciężkości urazów stosowana w ratownictwie medycznym
 Ready to Sell – wskaźnik określający czy dana wierzytelność może zostać sprzedana.